Conner Bleackley (né le  à High River, en Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Conner Bleackley débute en 2011 en LHOu avec les Rebels de Red Deer. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par l'Avalanche du Colorado. Le , il est échangé avec Kyle Wood et Alex Tanguay aux Coyotes de l'Arizona contre Mikkel Boedker. Ne recevant aucune offre de contrat de l'Arizona, il participe au repêchage d'entrée dans la LNH 2016 et est sélectionné à la  par les Blues de Saint-Louis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012|| Rebels de Red Deer || LHOu|| 16|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 66|| 9|| 9|| 18|| 28|| 9|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2013-2014|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 71|| 29|| 39|| 68|| 48|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2014-2015|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 51|| 27|| 22|| 49|| 49|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2015-2016|| Rebels de Red Deer|| LHOu|| 55|| 13|| 33|| 46|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 45 || 2 || 8 || 10 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 5 
|-
|2016-2017 || Mavericks du Missouri || ECHL || 14 || 7 || 10 || 17 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Oilers de Tulsa || ECHL || 40 || 19 || 19 || 38 || 82 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH || 13 || 1 || 0 || 1 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 57 || 5 || 11 || 16 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Stars du Texas || LAH || 10 || 3 || 2 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Steelheads de l'Idaho ||ECHL || 18 || 4 || 9 || 13 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Mariners du Maine || ECHL|| 15 || 5 || 5 || 10 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Americans d'Allen ||ECHL || 32 || 4 || 5 || 9 || 17 || - || - || - || - || 
|-
| 2021-2022 || Mariners du Maine || ECHL ||66 ||11 ||15 ||26 ||38 ||6 ||1 ||1 ||2 ||10

Notes et références 

Naissance en février 1996
Naissance à High River
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rebels de Red Deer
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Mariners du Maine (ECHL)
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Americans d'Allen